Натуральне число 2088
 2088 рік до нашої ери
 2088 рік нашої ери